Автоном Иванович Вылков (11 августа 1876, село Баурчи, Бендерский уезд, Бессарабская губерния — 1952, Бухарест) — протоиерей Православной Церкви, настоятель Свято-Георгиевского храма в Кишинёве (1921–1938).

Биография 
Родился в семье псаломщика.
Окончил Кишинёвское духовное училище (1893) и Кишинёвскую духовную семинарию (1900), учился в Киевской духовной академии (1900–1903), позже окончил её как кандидат богословия (1912).

Обвенчан с дочерью священника Юлией Андреевной Дынгой, их дети: Василий, Николай, Пётр, Владимир, Наталия.

Иерей в Иоанно-Предтеченском соборе, председатель контрольной комиссии в свечной лавке, законоучитель в средней церковно-приходской школе села Комрат Бендерского уезда (1903).

Иерей в Спасо-Преображенском соборе города Болград, законоучитель в мужской гимназии (1906–1910), награждён набедренником и скуфьей (1907).

Сверхштатный  священник в храме святого Андрея при 1-й мужской гимназии в Кишинёве, законоучитель в ней, коммерческом училище А. И. Скородинского (1912), женской гимназии Бессарабского земства (1913) и Учительском институте (1915). Награждён камилавкой (1916). Делегат Всероссийского съезда духовенства и мирян (1917). 

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Кишинёвской епархии, участвовал в 1-й сессии, член III, XV отделов.

В ноябре 1917 года вернулся в Кишинёв. С 1918 года протоиерей, награждён наперсным крестом и палицей.

В 1919 году член  контрольной комиссии Высшего епархиального комитета, с сентября ключарь храма святителя Николая Чудотворца в селе Баурчи.

В 1920–1932 годах член Кишинёвской духовной консистории, председатель церковного суда.

В 1921–1938 годах настоятель Свято-Георгиевского храма в Кишинёве, законоучитель в лицее для девочек им. Н. Дадиани, член комиссии по  разработке  «Регламента духовной  академии», член Кишинёвского  историко-археологического  общества, Бессарабского  братства  преподавателей  религии и Кишинёвского Христорождественского братства.

С 1922 года ставрофорный эконом.

В 1920-х годах создал с сыновьями футбольный  клуб «Viteazul».

В 1938 году вышел на пенсию. В 1944 году переехал в Бухарест.

Похоронен на бухарестском кладбище Святой Пятницы.

Сочинения 

 Письмо к Ф. И. Титову // ИР НБУВ. Ф. 175. Д. 1328. Л. 1–2.
 Воспоминания // НА Республики Молдова. Ф. 2983. Оп. 1. Д. 18.
 Основные принципы религиозного обучения; Дидактический принцип религиозного обучения // Кишинёвские епархиальные ведомости.
 Религиозное обучение по В. А. Лаю // Вестник воспитания. 1913. № 4.
 Законоучитель в деле культурно-исторического призвания России; Художественный метод Шаррельмана в деле религиозного обучения; К вопросу о современной постановке Закона Божия в средней школе; Значение личности в деле религиозного обучения; Значение вербализма в деле религиозного обучения; Религиозное обучение в школе в связи с существующими в обществе течениями мысли; О методе религиозного обучения; По России // Законоучитель. 1913–1917. № 3, 8–10, 19, 34, 52, 68, 83.
 Телеграмма; Динамический метод в деле религиозного обучения // Кишинёвские епархиальные ведомости. 1914. № 2. С. 73; № 26.
 Поучение на 25 декабря; К предстоящему Всероссийскому законоучительскому съезду в Петрограде; Закон Божий на Всероссийском съезде духовенства и мирян // Кишинёвские епархиальные ведомости. 1917. № 1/2, 26–28.

Источники 

 РГИА. Ф. 802. Оп. 11. 1912. Д. 324.
 Труды Киевской духовной академии. 1912. № 12. С. 385–417.
 Лотоцкий П. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишинёвской ДС за столетие существования (1813–1913 гг.). Кишинёв, 1913. С. 117.
 Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества. Вып. 9. С. 178.
 Кишинёвские епархиальные ведомости. 1914. № 9. С. 443; № 32. С. 1372.
 Адрес-календарь Бессарабской губ. на 1916 г. С. 100, 103, 108.
 Figuri contemporane din Basarabia. Chisinău, 1939. P. 97–159.
 Bezviconi Gh. Necropola Capitalei. Bucuresti, 1972.
 Булгар С. Гагаузские просветители, писатели, ученые XIX – начала XX в. // Русин. 2007. № 2. С. 140.
 Шевченко Р. Первый вуз // Молдавские ведомости. 2012. 12 июня. № 63 (1544).
 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. Т. 1. К., 2014
 Думиника И. Автоном Вылков: жизнедеятельность бессарабского священника гагаузско-молдавского происхождения // Межд. науч.-практ. конф. «Наука, образование, культура». Комрат, 2019. Т. 2. С. 411–417.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Киевской духовной академии
Выпускники Кишинёвского духовного училища
Выпускники Кишинёвской духовной семинарии